

Грінап — місто, штат Кентуккі
 Грінап — селище, штат Іллінойс